Холо́п — термин, происходит от казахского  слова қалып,  
 который может означать:колодка, форма, состояние, положение.
 Холоп — несвободный гражданин Киевской, Удельной Руси и Русского государства, почти что раб.
 «Холоп» — российский фильм 2019 года.

См. также 
 Холопы — пьеса П. П. Гнедича.
 Холопы (телеспектакль) — советский двухсерийный фильм-спектакль 1988 года по пьесе.